Ро́берт А́ткинс:
 Аткинс, Роберт (1621—1710) — английский юрист и политик.
 Аткинс, Роберт (1930—2003) — американский врач-кардиолог, диетолог.
 Аткинс, Роберт (1886—1972) — английский актёр и режиссёр.